Il singolare del torneo di tennis Swedish Pro Tennis Championships 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale John Alexander 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Stan Smith (campione)
 Rod Laver (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 John Alexander (finale)

 Bob Lutz (primo turno)
 Colin Dibley (primo turno)
 Niki Pilic (primo turno)
 Cliff Drysdale (primo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Pro Tennis Championships 1973